Арра́с ( , , ист. ) — главный город французского департамента Па-де-Кале и бывшей провинции Артуа. Находится в регионе О-де-Франс, округ Аррас.

Население (2018) — 41 555 человек.

География 
Аррас расположен в 45 км от Лилля и в 160 км от Парижа, в месте впадения речки Креншон в судоходную в этом месте реку Скарп (фр.), приток Эско (Шельды). В 7 км от города проходят автомагистрали А1 «Нор» и А26 «Англия». В центре города находится железнодорожная станция Аррас линии Париж-Лилль; от нее также начинаются местные линии Аррас-Дюнкерк и Аррас–Сен-Поль-сюр-Тернуаз..

История 
Неметоценна (Nemetocenna) в древности был главным городом атребатов в бельгийской Галлии, позднее назывался Atrebati. Неметоценна занимала уже видное место во времена Цезаря, который располагался здесь на зимних квартирах. Аттила разрушил его в 451 году, а норманны — в 880 году. Вместе с графством Артуа город достался герцогам бургундским, которые имели здесь блестящий двор. После смерти Карла Смелого в 1477 году Аррас был захвачен войсками французского короля Людовика XI и разорён. После вспыхнувшего восстания король велел разрушить городские стены и переименовать город во Франшиз (). В 1482 году в Аррасе был заключён договор между Людовиком XI и эрцгерцогом Австрии Максимилианом, завершивший войну за бургундское наследство и закрепивший Артуа за Францией. В 1493 году готовящийся к войне с Неаполем Карл VIII передал город Габсбургам в числе прочих оспариваемых ими территорий.

Аррас оставался владением Габсбургов до тех пор, пока не занял его Людовик XIII в 1640 году, после продолжительной осады. Попытка завладеть городом, сделанная испанцами во время мятежа принца Конде в 1654 году, не удалась вследствие победы Тюренна 24 августа. По Пиренейскому миру 1659 года Аррас остался за Францией. Знаменитые «Линии Арраса» по направлению к Бушени на Шельде Мальборо перешёл 5 августа 1711 года.

9 мая 1915 года недалеко от города состоялась первая битва при Аррасе с участием компании «Здравствуйте» („Nazdar“ - Чехословацкие легионы) во Франции. 

Во время Первой и Второй мировых войн вблизи Арраса произошли две кровопролитные битвы: в 1917 и 1940 годах.

Достопримечательности 
Цитадель Арраса возведена Вобаном в 1668-1672 годах.

В центре города находятся две крупных площади — Большая площадь (Grande Place) и Площадь героев (Place des Héros). Их окружают здания, в основном восстановленные после разрушений Первой мировой войны. Наиболее примечательными зданиями является ратуша в готическом стиле, выстроенная около 1510 года, — одна из красивейших в Северной Франции, с беффруа — четырёхугольной башней, возведённой в 1554 году, высотой в 75 м и украшенной на вершине герцогской короной, на которой стоит огромный лев.

В 1755 году Контан де Иври разработал проект нового римско-католического собора (вместо разрушенного средневекового). В годы революции и этот собор был разрушен, но восстановлен в 1834 году по планам Контана де Иври. В настоящее время Кафедральный собор входит в комплекс зданий бывшего аббатства Святого Ведаста, в котором также располагаются семинария, музей изящных искусств и библиотека.

Два объекта в Аррасе включены в число памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это башня — беффруа (2005 год) в составе группы беффруа городов Франции и Бельгии и цитадель (2008 год) в составе группы укреплений Вобана.

Город сильно пострадал во время Первой мировой войны (он находился всего в десяти километрах от линии фронта).

Экономика 
В Аррасе находятся: Университет, Художественно-ремесленное училище, библиотека из 40000 томов и 1100 рукописей, естественно-научный кабинет, музей изящных искусств и ботанический сад. Наряду с фабричным производством кружев и трубок, город занимается производством растительных масел и свекловичного сахара и другими отраслями промышленности; ведёт также обширную торговлю, преимущественно зерновым хлебом, вином, маслом и углём. Город является важным туристическим центром.

Структура занятости населения:
 сельское хозяйство — 0,2 %
 промышленность — 6,9 %
 строительство — 2,7 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 39,0 %
 государственные и муниципальные службы — 51,2 %

Уровень безработицы (2017) — 21,2 % (Франция в целом — 13,4 %, департамент Па-де-Кале — 17,2 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2017) — 18 230 (Франция в целом — 21 110, департамент Па-де-Кале — 18 610).

Демография 
Динамика численности населения, чел.

Администрация 
Пост мэра Арраса с 2011 года занимает Фредерик Летюрк (Frédéric Leturque). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им центристский список одержал победу в 1-м туре, получив 56,58 % голосов.

Города-побратимы 
  Ауденарде, Бельгия
  Ипсвич,  Великобритания
  Хертен, Германия
  Дева, Румыния

Уроженцы 
В Аррасе родился Максимильен Робеспьер (1758-1794), один из лидеров Великой Французской революции. В городе на улице Робеспьера сохранился дом, где он родился и вырос; в доме открыт музей Робеспьера.

См. также 
 Коммуны департамента Па-де-Кале
 Аррасское кружево

Примечания

Ссылки 
 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года

Галерея 

Города Нор — Па-де-Кале
Города, награждённые орденом Почётного легиона
 
Артуа
Префектуры Франции